Угринівська сільська рада — колишня сільська рада, Волинська область, Горохівський район
 Угринівська сільська рада — Івано-Франківська область, Тисменицький район
 Угринівська сільська рада — Тернопільська область, Підгаєцький район